Dopo aver inaugurato nel 1895 un laboratorio di scope, pochi anni dopo iniziò a produrre mobili in giunco, ceste, borse, cappelli in paglia e pannelli decorativi in rafia. Nel periodo tra le due guerre la ditta Paoli collaborò attivamente con la fabbrica Dal Vera di Conegliano Veneto, azienda distributrice in Italia della materia prima importata dall'Oriente. Alla seconda Fiera dell'artigianato di Firenze nel 1932 l'azienda presentò una poltroncina pieghevole in canna e midollo, con cuscini rivestiti di tessuto di rafia, e una chaise-longue con poltrona e tavolini definiti "mobili per spiaggia", disegnati dall'architetto Ernesto Puppo (1904-1987). Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1950 l'azienda partecipò alla grande mostra dell'artigianato d'arte italiano negli Stati Uniti, Italy at Work, con giocattoli e oggetti in paglia. Il laboratorio di Emilio Paoli in Italia rimasto attivo allo stesso indirizzo, in via Vigna Nuova 26 (già 8) a Firenze, per oltre cento anni.

Note

Bibliografia